Ива́н Мешко́в:
 Мешков, Иван Андреевич (1910—1943) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Мешков, Иван Георгиевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.